Ел Регалито има више значења:

 Ел Регалито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регалито (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Регалито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику